Liste (Abkürzungen)